Нингуно, Гранха Авикола има више значења:

 Нингуно, Гранха Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гранха Авикола (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику